Miejscowości w Polsce:
 Rębielice
 Rębielice Królewskie
 Rębielice Szlacheckie